Palangka Raya (vereinzelt auch Palangkaraya) ist eine indonesische Großstadt. Sie liegt auf der Insel Borneo und ist Hauptstadt der Provinz Kalimantan Tengah (Zentralkalimantan). Im Jahr 2010 betrug ihre Einwohnerzahl 220.962, im Jahr 2021 wuchs die Stadt auf 286.704 Einwohner an.

Geschichte 
Die Stadt entstand aus der kleinen Siedlung Pahandut, die 1957 zur Hauptstadt der neuerrichteten Provinz Kalimantan Tengah erhoben und in Palangka Raya umbenannt wurde. Heute ist die Stadt Verwaltungs-, Verkehrs- und Wirtschaftszentrum der Provinz mit eigenem Flughafen.

In jüngerer Zeit war die Stadt des Öfteren Schauplatz von Konflikten zwischen den indigenen Dayak und im Rahmen des umstrittenen Programmes "Transmigrasi" aus anderen Regionen Indonesiens hierher umgesiedelten Menschen.

Palangka Raya stand auch an erster Stelle im Fokus der indonesischen Regierung bei der Suche nach einer Ersatz-Hauptstadt anstelle von Jakarta, da das Stadtgebiet von Jakarta durch die stete Grundwasserentnahme großflächig absackt und teilweise überflutet zu werden droht. Der Zuschlag ging dann aber nach Kalimantan Timur, in der Nähe der Städte Balikpapan und Samarinda.

Geographie

Lage 
Die Stadt Palangka Raya liegt im Zentrum der Provinz Kalimantan Tengah im Binnenland. Sie grenzt die Norden an den Regierungsbezirk Gunung Mas, im Osten und Süden an den Regierungsbezirk Pulang Pisau und im Westen an den Regierungsbezirk Katingan. Die Stadt hat eine Fläche von 2.399,5 km², von denen der größte Teil aus Wäldern und Naturschutzgebieten besteht. Das Kerngebiet der Stadt, in dem über 90 Prozent der Stadtbewohner leben, befindet sich im südlichen Teil des Stadtbezirks.

Stadtgliederung 
Administratorisch untergliedert sich die Stadt in 5 Kecamatan (Distrikte) mit 30 Kelurahan (Stadtviertel).

Demographie 
2021 lebten in Palangka Raya 286.704 Menschen, davon 141.125 Frauen und 145.579 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 119 Personen pro Quadratkilometer. 70,6 Prozent der Einwohner sind Muslime, 26,0 Prozent Protestanten, 2,0 Prozent Katholiken, 1,2 Prozent Hindus und 0,2 Prozent Buddhisten.

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Ort auf Borneo
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Geographie (Kalimantan Tengah)